Эрихтоний, или Эрихфоний () — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Эрихтоний — царь Афин, которого родила Гея (богиня земли) от пролившегося семени бога Гефеста.
 Эрихтоний — царь Трои, в табуне которого было двенадцать быстрых коней, рожденных от бога Борея. Сын Дардана, отец Троса.

Другое 
 (9430) Эрихтоний — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.

Имена греческого происхождения